Гости
 Гости (фильм, 1972) — триллер, режиссёр Элиа Казан
 Гости (фильм, 1987) — драматический фильм, режиссёр Виктор Алькасар
 Гости (фильм, 1998) — комедийный фильм, Маттео Гарроне
 Гости (фильм, 2009) — драматический фильм, режиссёры Лав Диаз, Хон Сан Су, Наоми Кавасэ
 Гости (фильм, 2019) — мелодраматический фильм ужасов, режиссёр Евгений Абызов

См. также 
 Гость
 Гостья